У статті наведено список втрат українських військовослужбовців у російсько-українській війні 1 серпня — 23 серпня 2014 року. 12 серпня 2014 року — початок масованого вторгнення регулярних підрозділів Збройних сил РФ в Україну.

Список загиблих 1 серпня — 23 серпня 2014 року

Невстановлена дата смерті 
 Кравченко Ярослав, 20 років, Луганська область. Військовослужбовець ЗСУ, добровольцем пішов до армії. Круглий сирота. Під час наступу російських військ залишився прикривати відхід своїх товаришів, затримав противника, а сам загинув. Повідомлення в соцмережах.

Див. також 
 Іловайський котел
 Список загиблих в Іловайському котлі

Примітки

Посилання 
 Книга пам'яті загиблих 
 Іловайськ: цифри і факти// «Український тиждень», 7 листопада 2014 

2014 в Україні
2014-08-01-23